Il singolare del torneo di tennis AAPT Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Enqvist che ha battuto in finale  Lleyton Hewitt 4-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie

  Patrick Rafter (secondo turno)
  Thomas Enqvist (campione)
  Gustavo Kuerten (secondo turno)
  Jason Stoltenberg (semifinali)

 Byron Black (quarti) 
 Michael Chang (secondo turno) 
 Nicolas Kiefer (primo turno) 
 Mariano Puerta (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AAPT Championships 1999
ATP Tour 1999